Prats est un mot occitan et catalan qui signifie « prés ».

Toponyme

Andorre 
 Prats, village d'Andorre, situé dans la paroisse de Canillo

France 
 Prats, ancienne commune française des Pyrénées-Orientales, renommée en Prats-Saint-Thomas, aujourd'hui intégrée à Fontpédrouse.
 Prats-de-Carlux, commune française du département de la Dordogne
 Prats-de-Mollo, ancien nom de commune française des Pyrénées-Orientales, renommée en Prats-de-Mollo-la-Preste
 Prats-de-Mollo-la-Preste (anciennement Prats-de-Mollo), commune française du département des Pyrénées-Orientales
 Prats-d'Orliac, ancienne commune française du département de la Dordogne, renommée en Prats-du-Périgord
 Prats-du-Périgord (anciennement Prats-d'Orliac), commune française du département de la Dordogne
 Prats-Saint-Thomas, ancienne commune française du département des Pyrénées-Orientales, aujourd'hui intégrée à Fontpédrouse
 Prats-de-Sournia, commune française du département des Pyrénées-Orientales
 Saint-Seurin-de-Prats, commune française du département de la Dordogne

Patronyme

  (1846-1896), homme politique catalan
 Carlos Prats (1915-1974), général chilien
 David Prats Rocero (1979-), footballeur espagnol
 Emili Prats Grau (1946-), homme politique andorran
  (1891-1970, promoteur espagnol d'art
 Jorge Luis Prats (1956-), musicien cubain
 Martin Prats (mort en 1671), évêque d'Ypres
 
 Séverin Prats (1985-), joueur de rugby à XV et à sept français
 Toni Prats (1971-), footballeur espagnol

Patronyme catalan
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France